Comitatul Salem, conform originalului din limba engleză, Salem County, este numele a mai multor comitate din Statele Unite ale Americii, toate denumite după frecventul nume propriu Salem.

Comitat desființat 
 Comitatul Salem, Carolina de Sud

Comitat existent 
 Comitatul Salem, New Jersey

Oraș independent cu funcție de comitat 
 Orașul independent Salem, Virginia

Vezi și 
 Salem (dezambiguizare)